Uffeln ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Uffeln (Ibbenbüren), ein Ortsteil von Ibbenbüren im Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen, mit dem Hafen Uffeln
 Uffeln (Vlotho), ein Ortsteil von Vlotho im Kreis Herford in Nordrhein-Westfalen
 Uffeln, ehemaliges Rittergut bei Werl (heutige Bezeichnung: Ostuffeln) im Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen

Uffeln ist der Familienname folgender Personen:
 Uffeln (Adelsgeschlecht), hessisches Adelsgeschlecht
 Anna Katharina von Uffeln (1624–1702), kurhannoversche Oberhofmeisterin 
 Christian Heinrich August von Uffel (1750–1822), Amtshauptmann und Domherr
 Georg Ludwig von Uffeln († 1733), kaiserlicher General
 Johann Georg von Uffeln (1619–1690), Hamburger General und Stadtkommandant
 Heinrich von Uffeln (1615–1678), landgräflich hessen-kasselscher Generalwachtmeister, kurbrandenburgischer Generalmajor 
 Richard Uffeln (1859–1939), Bürgermeister von Moringen